Quebec hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Quebec, provincia del Canadá;
 Quebec (ciudad), ciudad capital de la provincia canadiense del mismo nombre.
 Provincia de Quebec (1763-1791), del Canadá británico;
 Quebec (Inglaterra), localidad de Durham, Reino Unido,

Empresas ferroviarias 

 Quebec Cartier Mining Railway
 Quebec North Shore & Labrador

Equipos de hockey sobre hielo
 Quebec Bulldogs, extinto equipo amateur;
 Quebec Nordiques, extinto equipo profesional.

Además
 Puente de Quebec, conecta las ciudades canadienses de Lévis y Quebec;
 Quebec Noticias, medio de prensa independiente electrónico, dedicado a la comunidad hispana residente en la provincia canadiense.